

Astronomia 
7 Iride – asteroide scoperto da John Russell Hind nel 1847
Nebulosa Iride (NGC 7023) – nebulosa diffusa visibile nella costellazione di Cefeo

Aziende 
Iride – precedente denominazione della multiutility Iren

Letteratura 
Iride – romanzo di Riccardo Bacchelli del 1937

Mitologia
Iride – figura della mitologia greca, dea dell'arcobaleno

Videogiochi
 Iride – Manufatto immaginario, posto ad Angkor Wat, ideato per il videogioco Tomb Raider: The last Revelation
 Mario Iride – Potenziamento di Mario, presente nei giochi di Super Mario Galaxy.

Altro 
 Iride – membrana muscolare dell'occhio
 Iride – nome comune della farfalla Apatura iris
 Iride – giaggiolo, genere di piante erbacee della famiglia Iridacee
 Iride – arcobaleno o, per estensione, insieme di colori disposti come quelli dell'arcobaleno
 Iride – variante del nome proprio di persona femminile Iris
 Iride - Costellazione satellitare dell'Agenzia Spaziale Italiana e della European Space Agency pronta per il 2026 per l'osservazione della Terra in orbita bassa.
 Iride – dispositivo che serve a coprire lo Stargate in modo da evitare intrusioni aliene esterne
 Iride – nave della Regia Marina
 Iride – sommergibile della Regia Marina
 Iride – tecnica di transizione fotografica usata frequentemente nel cinema muto

Pagine correlate 
Iris

Altri progetti